Aleksandr Berkman
 Lance Berkman

Pagine correlate

 Bergman